Nabu-szarru-usur – imię kilku wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Nabu-szarru-usur (gubernator Talmussu) - asyryjski dostojnik za rządów króla Adad-nirari III, eponim w 786 r. p.n.e.
 Nabu-szarru-usur (gubernator Marqas) – asyryjski dostojnik za rządów króla Sennacheryba, eponim w 682 r. p.n.e.
 Nabu-szarru-usur (naczelny eunuch) – asyryjski dostojnik i eponim za rządów króla Aszurbanipala
 Nabu-szarru-usur (skryba pałacowy) – asyryjski dostojnik i eponim (okres po 648 r. p.n.e.)